Poison Girl — третий сингл с альбома Razorblade Romance финской рок-группы HIM. Композиция вошла на альбом под вторым номером. Сингл достиг третьей позиции в финских чартах.

Списки композиций

Международная версия 
 Poison Girl
 Right Here In My Arms (Live)
 It's All Tears (Live)

Digipak 
 «Poison Girl»
 «Right Here in My Arms» (live)
 «It’s All Tears» (live)
 «Poison Girl» (live)

EP 
 «Poison Girl»
 «Right Here in My Arms» (live)
 «It’s All Tears» (live)
 «Poison Girl» (live)
 «Multimedia — Part (PC & Mac)»:
 Poison Girl" (video)
 Photo gallery
 Screensavers

Чарты

Примечания 

Синглы 2000 года
Синглы HIM